Му́ллонен — финская фамилия. Известные носители:
 Муллонен, Анна-Мария Ивановна (1930—2008) — российский учёный-языковед, заслуженный работник высшей школы РФ (2005).
 Муллонен, Ирма Ивановна (род. 1956) — российский учёный-лингвист, директор Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.